Антисфен () — мужское имя греческого происхождения.

Известные носители:
 Антисфен — древнегреческий философ, живший во второй половине V века до н. э. — первой половине IV века до н. э.
 Антисфен Родосский — древнегреческий философ III—II века 
 Антисфен (наварх) — македонский наварх IV века до н. э.